Fayol ist der Familienname folgender Personen: 

 Henri Fayol (1841–1925), französischer Bauingenieur 
 Lily Fayol (1914–1999), französische Sängerin und Schauspielerin